Annika Aakjær – cantante danese
 Jeppe Aakjær – giornalista e scrittore danese